Гордуны () — деревня в Утевском сельсовете Добрушского района Гомельской области Республики Беларусь.

География

Расположение 
В 30 км на юг от районного центра Добруш, в 35 км от Гомеля, в 5 км от железнодорожной станции Тереховка, расположенной на линии Гомель — Бахмач.

Водная система 
Река Уть (приток Сожа).

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной дороге, затем по автодороге Тереховка — Гомель.

В деревне 160 жилых домов (2004 год). Планировка состоит из 3-х прямолинейных улиц, ориентированных с юго-востока на северо-запад, к одной из них примыкает 2 улицы. Обособлено на севере размещается прямолинейная улица. Застройка двухсторонняя, деревянными домами усадебного типа.

История 
На северо-востоке в 800 м от деревни на правом берегу реки Уть) археологами обнаружено городище. Выявление этого городища служит доказательством заселения этой местности с древних времён.

По письменным источникам деревня Гордуны известна с XVIII века и находилась в составе Речицкого повета Минского воеводства ВКЛ. Центр староства, в которое входило 4 деревни со 177 дворами. Принадлежала помещице Жарковицкой. После 1-го раздела Речи Посполитой (1772 год) в составе Российской империи. С 1789 года действовала Троицкая церковь. В 1861 году произошли крестьянские волнения, вызванные притеснением помещика, для их подавления был направлен воинский отряд.

В 1897 году в действовали церковь, хлебозапасный магазин, корчма. В Носовичской волости Гомельского повета Могилёвской губернии. В 1926 году действовали начальная школа, почтовое отделение, отделение потребительской кооперации.

С 8 декабря 1926 года по 8 декабря 1966 года центр Гордуновского сельсовета Носовичского, с 4 августа 1927 года Тереховского, с 25 декабря 1962 года Добрушского районов, Гомельского округа, с 20 февраля 1938 года Гомельской области.

В 1930 году организован колхоз «Вольный труд». Действовали плодоовощесушильный завод, 2 ветряные мельницы, кузница, конная круподробилка.

Во время Великой Отечественной войны оккупанты в сентябре 1943 года сожгли 366 дворов и убили 16 жителей, авсего за время оккупации 32 человек. Деревня освобождена 26 сентября 1943 года. В бою за деревню погибли 4 советских солдата похороненных в братской могиле в центре деревни. На фронтах и партизанской борьбе погибли 201 житель деревни.

В 1959 году деревня входила в колхоз «Путь к коммунизму» с центром в деревне Уть. Функционируют начальная школа, клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, отделение связи, магазин.

Население

Численность 
2004 год — 160 дворов, 302 жителя

Динамика 
 1883 год — 180 дворов, 999 жителей
 1897 год — 239 дворов, 1685 жителей (согласно переписи)
 1908 год — 263 двора
 1926 год — 279 дворов
 1940 год — 370 дворов
 1959 год — 1109 жителей (согласно переписи)
 2004 год — 160 дворов, 302 жителя

Достопримечательность 

 Поселение 2-я пол. 1-го тыс. н.э. 
 Братская могила (1943)

Известные уроженцы 

 Братья Кричевцовы (Константин Георгиевич, Минай Георгиевич, Елисей Георгиевич) — танкисты-асы в годы Великой Отечественной войны. В первые дни войны в одном из боёв уничтожили 4 танка и 2 бронетранспортёра противника, а 26 июня 1941 года совершили танковый таран. Е.Г. Кричевцов родился в деревне Урицкое Гомельского района. Именем братьев Кричевцовых названа улица в деревне Борок Гомельского района

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.1, кн.1. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. 632с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0303-9 ISBN 985-11-0302-0

См. также 

 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии
 Кричевцовы (танкисты)

Ссылки 

Населённые пункты Добрушского района